Le terme Manic peut se référer à :

Personnalités

 Radivoje Manić (né 1972), un footballeur serbe (et temporairement coréen).

Toponymes

 Manić est un village de Serbie.
 Manic or Mányik, un village de la commune de Chiochiș, dans le comté de Bistrița-Năsăud, en Roumanie.
 Manić, une banlieue de Belgrade.
 Rivière Manicouagan, un cours d'eau de la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
 Manic-1, une centrale hydroélectrique et un barrage érigé sur la rivière Manicouagan, au Québec, au Canada.
 Manic 2, une centrale hydroélectrique et un barrage érigé sur la rivière Manicouagan, au Québec, au Canada.
 Manic-3, une centrale hydroélectrique et un barrage érigé sur la rivière Manicouagan, au Québec, au Canada.
 Manic-5, une centrale hydroélectrique et un barrage érigé sur la rivière Manicouagan, au Québec, au Canada.

Autres
  est un film américain réalisé par Jordan Melamed et mettant en vedette Joseph Gordon-Levitt, en 2001.
 Le Manic de Montréal est une équipe de soccer qui évoluait à Montréal dans la NASL de 1981 à 1983.
 Manic, un personnage de la série animée Sonic le Rebelle.
 Manic GT, un véhicule sport à deux sièges fabriqué au Canada en 1969-71.
 Manic, album d'Halsey sorti en 2020.